Каллідії́ні ( Mulsant, 1839) — велика триба жуків у підродині Церамбіціни (родина Вусачі), яка налічує понад 25 родів, розповсюджених на всіх континентах за винятком Антарктиди. Найвище різноманіття триби припадає на голарктичний регіон — Північна Америка та Північна Євразія.

Найбільші роди 
 Callidium Mulsant, 1839 (not Fabricius, 1775)
 Phymatodes Mulsant, 1839 (not Dejean, 1835)
 Rhopalopus Mulsant, 1839
 Semanotus Mulsant, 1839
 Turanium Baeckmann, 1923

Література 
 Saalas U., 1936 — Über das Flügelgeäder und die phylogenetische Entwicklung der Cerambyciden — Annales Zoologici Societatis Zoologicae-Botanicae Fennicae Vanamo 4 (1): 1-193.
 Ulrich Bense: Longhorn Beetles. Illustrated Key to the Cerambycidae and Vesperidae of Europe. Margraf, Weikersheim 1995.
 Загайкевич І.К. Таксономия и экология усачей. — К.: Наукова Думка, 1991. — 420 с.;

Посилання 
Систематичне положення триби на порталі funet.fi 

Церамбіціни